Население Боснии и Герцеговины — совокупность и демографические характеристики жителей, населяющих территорию Боснии и Герцеговины.

Численность

Естественное движение Боснии и Герцеговины

Демографические данные

ВИЧ/СПИД 
 Распространено среди взрослых людей: менее 0,1 % (2001 год)
 Живут с болезнью: 900 (2003 год)
 Умерло: 100 (2001 год)

Религии 
Мусульмане 52 %, Православные 30 %, Католики 14 %, другие 4 %

Грамотность 
 Всего: 96,7 %
 Мужчин: 99 %
 Женщин: 94,4 % (2000 год)

Этнический состав Боснии и Герцеговины 
Первая послевоенная перепись (1948 год) насчитала в Боснии и Герцеговине 2564,0 тыс. человек, в том числе: 1136,1 тыс. сербов, 788,4 тыс. мусульман, 614,1 тыс. хорватов, 4,3 тыс. словенцев, 3,1 тыс. черногорцев, 0,8 тыс. албанцев, 0,7 тыс. македонцев и 0,5 тыс. венгров.

По сведениям профессора Сараевского университета Милоша Беловитича, приведённых им в середине 1980-х гг., национальная структура населения в Боснии и Герцеговине в послевоенный период постепенно меняется. Численность сербов уменьшается. В 1953 г. они составляли 44%, в 1981 г. – 32%. Уменьшилось и количество хорватов с 23 до 18%. Численность славян-мусульман возросла с 31% в 1953 г. почти до 40% в 1981 г. Такое положение объясняется снижением рождаемости у сербов и хорватов, а также тем, что многие из них относят себя к группировке «югославы». Согласно переписи 1981 г., «югославов» было 8%.

Этнический состав населения БиГ

Большинство населения по национальности по общинам БиГ

Языковой состав Боснии и Герцеговины 
Языковой состав населения БиГ

Большинство населения по языку по общинам БиГ

См. также 
 Этногенез населения Боснии и Герцеговины

Источники

Ссылки 
 Living standard measurement survey 2001